1951 Голяма награда на Белгия е 2-рото за Голямата награда на Белгия и трети кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 17 юни 1951 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия